Ennius může znamenat:

 Quintus Ennius (239 – 189 př. n. l.), římský epický a tragický básník
 Šimon Ennius (Konvos; 1520–1561), český humanista a spisovatel